Mitevska ist der Familienname von:
 Labina Mitevska (* 1975), mazedonische Schauspielerin
 Teona Strugar Mitevska (* 1974), nordmazedonische Regisseurin und Drehbuchautorin